La saison 2007-2008 de la LAH est la  de la Ligue américaine de hockey. Vingt-neuf équipes, un record depuis la création de la ligue, disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle 16 d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder. Les Bulldogs de Hamilton, champions en titre, ne se qualifient pour la phase finale et ne peuvent défendre leur trophée.

La saison régulière débute le  et se conclut le . Le premier match oppose les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton aux Bears de Hershey et voit la victoire des Penguins sur le score de 5 buts à 4. Ces derniers participent également à la finale de la coupe Calder qu'ils perdent contre les Wolves de Chicago sur le score de deux victoires contre quatre.

Changements de franchises 
 Les Grizzlies de l'Utah, en sommeil depuis 2005, déménagent à Cleveland et deviennent les Monsters du lac Érié, affiliés à l'Avalanche du Colorado.
 Les Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha déménagent à Quad Cities et deviennent les Flames de Quad City.
 Les IceHogs de Rockford qui évoluaient dans la United Hockey League intègrent la LAH et sont affiliés aux Blackhawks de Chicago.
 Les Admirals de Norfolk sont affiliés au Lightning de Tampa Bay en remplacement des Blackhawks.
 Les Falcons de Springfield sont affiliés aux Oilers d'Edmonton en remplacement de Tampa Bay.

Saison régulière 
À l'issue de la saison régulière, les Bruins de Providence terminent premiers avec . Les champions en titre, les Bulldogs de Hamilton ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires.

Classement

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but 
Nota:  PJ = parties jouées; MIN = Temps de glace (minutes); V= Victoires; D = Défaites; DP = Défaite en Prolongation / Fusillade ; BC = Buts contre; BL = Blanchissage; ARR% = Pourcentage d'efficacité; MOY= Moyenne de buts alloués

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le 28 janvier 2008 au Broome County Veterans Memorial Arena à Binghamton dans l'État de New York aux États-Unis. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de  à 8 après les tirs de fusillade. Le concours d'habiletés, par contre, est perdu par les canadiens sur le score de 15 à 9.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder débutent le 16 avril 2008. Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les séries éliminatoires. Il existe cependant une exception : si le cinquième de la division Ouest termine avec plus de points que le quatrième de la division Nord, il prend sa place en séries. C'est le cas lors de cette saison avec le Rampage de San Antonio qui termine devant les Bulldogs de Hamilton.

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

Saison de la LAH
lah